Fourier kan syfta på:

 Fouriertransform – en transform som ofta används till att överföra en funktion från tidsplanet till frekvensplanet beskriven av Jean-Baptiste Joseph Fourier
 Fourierserie – en variant av Fouriertransformen
 Diskret fouriertransform – inom matematiken en specifik typ av diskret transform som används i fourieranalys
 Fourier–Delignetransform – en operation av objekt av härledda kategorin av ℓ-adiska kärven över affina linjen

Franskt efternamn
 Charles Fourier (1772–1837), fransk samhällsfilosof
 Jean-Baptiste Joseph Fourier (1768–1830), fransk matematiker och naturvetare

Franska efternamn